

Pessoas
Bill Pullman - ator norte-americano
George Pullman - inventor e empresário norte-americano
Philip Pullman - escritor britânico

Localidades
Pullman (Virgínia Ocidental)
Pullman (Washington)

Outros 

 Pão Pullman - tipo de pão fatiado
 Pullman Hotéis - Marca de hotéis pertencente à Rede Accor

Desambiguação